van Utrecht ist der Familienname folgender Personen:

 Adriaen van Utrecht (1599–1652), flämischer Maler
 Jacob van Utrecht (um 1479–nach 1525), niederländischer Maler
 Leonard van Utrecht (* 1969), niederländischer Fußballspieler
 Simon van Utrecht († 1437), deutscher Seefahrer und Politiker, siehe Simon von Utrecht

Siehe auch:
 Utrecht (Begriffsklärung)
 Fraters van Utrecht, katholischer Männerorden